Скрипер — утёс в южном Прибайкалье (западный берег), расположенный в 4 км к востоку от посёлка Большие Коты. Геоморфологический памятник природы Иркутской области.

Утёс сложен юрскими конгломератами и обладает живописными формами выветривания. С вершины открывается живописный вид на окрестности.

В горном массиве Скрипера находится пещера, состоящая из двух небольших залов площадью около 60 м². Раньше пещера имела два входа, но сейчас один из них завален конгломератами.

Ссылки 
 Фотографии Скрипера на сайте «Природа Байкала»
 

Скалы Иркутской области
Рельеф Иркутской области
Памятники природы Иркутской области
Геоморфологические памятники природы